monety lenne Księstwa Pruskiego (1529–1657) – monety bite przez władców Księstwa Pruskiego (Prus Książęcych) po zawarciu unii lubelskiej (1569), do zakończenia lennej zależności od Korony Królestwa Polskiego
 monety lenne Księstwa Kurlandii i Semigalii (1570–1780) – monety bite przez władców istniejącego w latach 1561–1795 lennego Księstwa Kurlandii i Semigalii
 monety lokalne inflanckie (1572–1573) – monety emitowane w latach 1572–1573 według systemu liwońskiego na polecenie Zygmunta II Augusta dla opłacenia wojsk najemnych stacjonujących w Inflantach
 monety bezkrólewia (1572–1573) – monety bite w okresie trzeciego bezkrólewia w Królestwie Polskim (pierwszego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów), od śmierci Zygmunta II Augusta – 7 lipca 1572 r., do 16 maja 1573 r., czyli proklamacji przez Prymasa Polski Jakuba Uchańskiego Henryka Walezego jako króla Polski i wielkiego księcia Litwy
 monety Henryka Walezego –  monety bite w roku 1573 w trakcie panowania pierwszego elekcyjnego króla Polski (jako Henryka I), oraz latach 1575–1596 za panowania i siedem lat po śmierci ostatniego króla Francji z dynastii Walezjuszów, księcia Orleanu (jako Henryka III), na których umieszczano tytuł króla Polski
 monety oblężnicze Gdańska (1577) – monety bite przez Gdańsk w roku 1577, jako następstwo opowiedzenia się Gdańska po drugiej wolnej elekcji po stronie cesarza Maksymiliana i nieuznawania za króla Stefana Batorego
 monety Stefana Batorego – monety bite za panowania na tronie polskim i wielkoksiążęcym litewskim Stefana Batorego
 monety miejskie Rygi (1581–1622) – monety miejskie Rygi bite w okresie jej faktycznej przynależności do Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 monety Zygmunta III Wazy – monety bite za panowania Zygmunta III Wazy
 monety bezkrólewia (1632) –  monety bite w okresie od śmierci Zygmunta III Wazy (30 kwietnia 1632 r.), do obrania na króla przez sejm elekcyjny Władysława IV Wazy (8 listopada 1632 r.)
 monety Władysława IV Wazy – monety bite za panowania Władysława IV Wazy: na tronie moskiewskim jako cara (1610–1613), na tronie polskim i wielkoksiążęcym litewskim (1632–1648), w księstwie opolsko-raciborskim w czasie obowiązywania układu ustanawiającego tzw. zastaw Wazów (1645–1648)
 monety Jana II Kazimierza Wazy –  monety bite w okresie panowania Jana II Kazimierza Wazy na tronie polskim i wielkoksiążęcym litewskim (1649–1668) oraz w księstwie opolsko-raciborskim stanowiącym tzw. zastaw Wazów (1657–1664)
 monety Michała Korybuta Wiśniowieckiego – monety bite za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego
 monety Jana III Sobieskiego – monety bite za panowania Jana III Sobieskiego
 monety Augusta II Mocnego – monety bite za panowania Augusta II Mocnego na tronie polskim i wielkoksiążęcym litewskim oraz monety saskie, na których umieszczano polsko-litewską tytulaturę monarchy lub symbolikę Rzeczypospolitej Obojga Narodów
 monety Augusta III Sasa – monety bite w okresie panowania Augusta III na tronie polskim i wielkoksiążęcym litewskim oraz monety saskie, na których umieszczano polsko-litewską tytulaturę monarchy lub symbolikę Rzeczypospolitej Obojga Narodów
monety Stanisława Augusta Poniatowskiego – monety Rzeczypospolitej Obojga Narodów bite za panowania ostatniego króla Polski i wielkiego księcia litewskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego